Сельское поселение Никольское — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области.
Административный центр — деревня Прогресс.

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-западе с сельскими поселениями Железнодорожное и Нифантовское,
 на северо-востоке с городским поселением Шексна и сельским поселением Чуровское,
 на юго-востоке с сельскими поселениями Угольское и Юроченское,
 на юго-западе с муниципальным образованием Югское Череповецкого района.

Территория расположена на левом берегу Шексны, образующей северо-западную границу поселения.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В состав сельского поселения вошёл Никольский сельсовет.

В 2019 году в состав поселения включено сельское поселение Юроченское.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Шекснинского района
Сельские поселения Вологодской области